Der German Bowl XXXVIII, das Endspiel der German Football League (GFL) in der Saison 2016, fand am 8. Oktober 2016 im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark statt.

Der Titelverteidiger und Nordmeister, die New Yorker Lions aus Braunschweig, traf erneut auf den Südmeister und Vizemeister, die Schwäbisch Hall Unicorns. Damit stehen sich zum dritten German Bowl in Folge dieselben Mannschaften gegenüber, die zudem 2015 im Eurobowl XXIX aufeinander trafen. Jedes Mal gewann Braunschweig.

Das Endspiel wurde zu Beginn durch die Abwehrreihen dominiert. Dann wurden abwechselnd Touchdowns erzielt zum Halbzeitstand von 14:14, womit laut Haller Coach Siegfried Gehrke die Haller erstmals zu einer Finalpause gegen die Lions nicht im Rückstand lagen.

Der Weg zum German Bowl XXXVIII

Scoreboard

Weblinks 
 Offizielle Webseite des German Bowls

Einzelnachweise

0038
American-Football-Veranstaltung 2016
American-Football-Wettbewerb in Berlin
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark
New Yorker Lions
Schwäbisch Hall Unicorns